Грузька сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Грузька сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Грузька сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район